Тюрьма может означать:

 Тюрьма — пенитенциарное (исправительное) учреждение, место, где люди содержатся в заключении.
 
 «Тюрьма» — приложение к журналу «Индекс/Досье на цензуру».

См. также